

Localidades 

Barclay (Maryland)
Barclay (Nevada)

Outros 
 Barclay Records — Editora discográfica francesa
 Barclay (cigarro) — Marca de cigarro norte-americana

Ver também 
Barclays — Grupo financeiro inglês

Desambiguação
Desambiguações de topônimos